Familienjuwelen steht für:

 die Juwelen einer Familie, welche häufig vererbt werden
 Familienjuwelen (Central Intelligence Agency), informeller Name einer Aktensammlung über Aktivitäten des US-amerikanischen Geheimdienstes CIA